A 2012. évi nyári olimpiai játékok  az íjászat női csapat versenyszámát július 27. és 29. között rendezték a Lord´s Cricket Groundban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

24 nyílvesszős mérkőzés

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

Selejtező 

* – A két csapat közötti holtversenyt a több tízes találat döntötte el.

Tábla

Jegyzetek

Források 

Íjászat a 2012. évi nyári olimpiai játékokon